Hercegovački plodovi Mediterana je poljoprivredna manifestacija - sajam u Stocu, Hercegovina. Održava se od 2008. godine. Namjera organizatora jest promicati, pokrenuti i povećati organiziranu proizvodnju sadnica  autohtonih sorta šipka, smokve i masline, izvozno orijentiranih sorta te njihovih prerađevina. Radi toga se obrazuje se potencijalne proizvođače i prerađivače kroz stručne radionice radi stjecanja znanja u proizvodnji mediteranskih i submediteranskih kultura. Nastoje i stvoriti brend soka divljeg šipka koji se po svijetu pokazao kao najbolji prirodni antioksidant i čuvar krvožilnog sustava. Sadnice su mu se dosad proizvodile u skromnim količinama. Organizatori također žele predstaviti Hercegovinu u najboljem svjetlu sa Stocem.

Vanjske poveznice 
 Plodovi Mediterana

Izvori 

Kultura u Stocu
Manifestacije u Bosni i Hercegovini